Baraguey d’Hilliers ist der Familienname folgender Personen:

 Achille Baraguey d’Hilliers (1795–1878), französischer General und Staatsmann, Marschall von Frankreich
 Louis Baraguey d’Hilliers (1764–1813), französischer General